<noinclude>

Куваєв Олександр:

 Відомі носії 
 Куваєв Олександр Олександрович (. 1951) — депутат Державної Думи Росії від КПРФ.
 Куваєв Олександр В'ячеславович (. 1993) — російський хокеїст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок